En République démocratique du Congo, Bolomba peut être :
 la localité de Bolomba ;
 le secteur de Bolomba ;
 le territoire de Bolomba.